Girella är ett släkte av fiskar. Girella ingår i familjen Kyphosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Girella